Bârzava bezeichnet:

 Bârzava, Fluss in Rumänien und Serbien
 Bârzava (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Bârzava (Harghita), Dorf im Kreis Harghita